X41 steht für:
 X41, Fahrgestellbezeichnung einer Toyota-Chaser-Limousine
 X41, Modellbezeichnung von ThinkPad-Notebooks
 X41, Chassistyp der Firma Panhard & Levassor

X-41 steht für:
 X-41 (Segelyacht), ein Segelbootmodell des dänischen Herstellers X-Yachts
 X-41 Common Aero Vehicle, ein geheimes US-Militärflugzeugprojekt

Abkürzung